Half Alive – gruppo musicale rock statunitense
 Half Alive – album dei Suicide del 1981
 Half Alive – album degli Helix del 1998
 Half Alive – EP degli Slaughter and the Dogs del 1983